Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Pat Du Pré 7-5, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Pat Du Pré (finale)
 Christopher Mottram (semifinali)

 Bill Scanlon (primo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 Butch Walts (quarti di finale)
 Tim Wilkison (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1979